La Serra del Sisquer és una serra situada al municipi de Guixers (Solsonès), amb una elevació màxima de 1.223 metres.

Referències 

Serres de Guixers